Прохоренки — название населённых пунктов:

Россия 
 Прохоренки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Прохоренки — деревня в Жарковском районе Тверской области.